Anaxagorea dolichocarpa
 Annona densicoma
 Annona hypoglauca
 Bergzuurzak (Annona montana)
 Annona sericea
 Duguetia calycina
 Duguetia inconspicua
 Duguetia pycnastera
 Fusaea longifolia
 Guatteria punctata
 Guatteria schomburgkiana
 Rollinia elliptica